OJC Rosmalen (turnen), een gymnastiekvereniging 
OJC Rosmalen (voetbal), een voetbalvereniging